Syndrome (The Incredibles), een fictieve superschurk uit de film “The Incredibles”
Syndrome (videospelserie), een videospelserie.